Биббьяно () —  коммуна в Италии, в провинции Реджо-нель-Эмилия области Эмилия-Романья. 

Население составляет 8422 человека (на 2004 г.), плотность населения составляет 276 чел./км². Занимает площадь 28 км². Почтовый индекс — 42021. Телефонный код — 0522.

В коммуне 15 августа особо празднуется Успение Пресвятой Богородицы.

Начальство, включая мэра города, и несколько операторов социальных служб находятся под следствием из-за злоупотребления служебным положением. Суд несовершеннолетних города Болоньи нашел большой прирост детей, которые были отлучены социальными службами от родителей в районе Биббьяно. Такие дети были потом направлены в другие семьи, часто составленные из людей нетрадиционной ориентации.

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта